Ñíguez ist der Familienname folgender Personen:

 Aarón Ñíguez (* 1989), spanischer Fußballspieler, siehe Aarón (Fußballspieler, 1989)
 Jonathan Ñíguez (* 1985), spanischer Fußballspieler
 José Antonio Ñíguez (* 1962), spanischer Fußballspieler, Vater von Aarón, Jonathan und Saúl
 Saúl Ñíguez (* 1994), spanischer Fußballspieler